Habitat (lat. habitare „wohnen“) steht für:

 Habitat, Teillebensraum eines Biotops (Biologie), bzw. Wohnort von Menschen (Anthropologie)
 Habitable Zone, Abstandsbereich, in dem sich ein Planet von seinem Zentralgestirn aufhält, damit erdähnliches Leben möglich sein kann
 Habitat (Möbelkette), britisches Handelsunternehmen 

HABITAT steht für:
 HABITAT, das Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen
 Habitat (Computerspiel), ein MMORPG-Computerspiel von Lucasfilm Games aus dem Jahr 1986

Im weiteren Sinn:

 Habitat 67, Hauskomplex des Architekten Moshe Safdie in Montreal, Kanada
 Habitat 67 (Welle), ist eine stehende Welle im Sankt-Lorenz-Strom in Montreal, Kanada, die nach dem Wohnkomplex benannt wurde
 Habitat for Humanity, eine internationale Non-Profit-Organisation
 Habitat, Originaltitel des Films Es lebt!